Johannelund kan syfta på:

 Johannelund, Linköping – en stadsdel i Linköping
 Johannelund (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Vinsta, västra Stockholm
 Johannelunds industriområde – ett industriområde i Västerort inom Stockholms kommun, se Vinsta företagspark
 Johannelunds gård – en gård i norra Traneberg i Bromma väster om Stockholm, uppförd 1798
 Johannelunds koloniträdgårdsförening – en koloniförening, som ligger i norra Traneberg i Bromma väster om Stockholm
 Johannelunds teologiska högskola – en fristående högskola och bibelskola i Uppsala som ägs av EFS och utbildar präster och pastorer